En Pologne, Bukowo peut désigner :

dans la voïvodie de Poméranie
 Bukowo, village du powiat de Człuchów, 
 Bukowo, village du powiat de Kartuzy,
 Bukowo, village du powiat de Sztum.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Bukowo, village du powiat de Białogard, 
 Bukowo, village du powiat de Kołobrzeg, 
 Bukowo, village du powiat de Koszalin,
 Bukowo, village du powiat de Wałcz.
 Bukowo, quartier de Szczecin.

 dans d'autres voïvodies :
 Bukowo, village dans la voïvodie d'Opole ;
 Bukowo, village dans la voïvodie de Podlachie ;
 Bukowo, village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.